Натуральне число 891
 891 рік до нашої ери
 891 рік нашої ери